Ez a lista a Raven otthona című amerikai sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évadok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái